Diese Liste bietet eine Übersicht über die Aufgebote der teilnehmenden Mannschaften der U-21-Fußball-Europameisterschaft 2011 in Dänemark. Die Mannschaften sind alphabetisch geordnet.

Legende

Dänemark 

Dänemark spielt in der Vorrunde in Gruppe A am 11. Juni gegen die Schweiz (0:1), am 14. Juni gegen Belarus (2:1) und am 18. Juni gegen Island (1:3). Damit konnte Dänemark nur den letzten Gruppenplatz belegen und schied nach der Gruppenphase aus.

Trainer Keld Bordinggaard (* 23. November 1962) hatte folgenden Spielerkader nominiert:

England 

England spielt in der Vorrunde in Gruppe B am 12. Juni gegen Spanien (1:1), am 15. Juni gegen die Ukraine (0:0) und am 19. Juni gegen die Tschechische Republik (1:2). Damit konnte England nur den dritten Gruppenplatz belegen und schied nach der Gruppenphase aus.

Trainer Stuart Pearce (* 24. April 1962) hatte folgenden Spielerkader nominiert:

Island 

Island spielt in der Vorrunde in Gruppe A am 11. Juni gegen Belarus (0:2), am 14. Juni gegen die Schweiz (0:2) und am 18. Juni gegen Dänemark (3:1). Damit konnte Island nur den dritten Gruppenplatz belegen und schied nach der Gruppenphase aus.

Trainer Eyjólfur Sverrisson (* 3. August 1968) hatte folgenden Spielerkader nominiert:

Schweiz 

Die Schweiz spielt in der Vorrunde in Gruppe A am 11. Juni gegen Dänemark (1:0), am 14. Juni gegen Island (2:0) und am 18. Juni gegen Belarus (3:0). Die Schweiz holte sich damit souverän den Gruppensieg und qualifizierte sich damit für das Halbfinale, wo sie am 22. Juni auf die Tschechische Republik traf und nach einem 0:0 in der regulären Spielzeit in der Verlängerung einen 1:0-Sieg landen konnte, womit sich die Schweiz erstmals in der Geschichte dieses Bewerbs für das Finale qualifizierte. Im Endspiel, das am 25. Juni ausgetragen wurde, war Spanien der Gegner und ging als 2:0-Sieger vom Platz.

Trainer Pierluigi Tami (* 12. September 1961) hat folgenden Spielerkader nominiert:

Spanien 

Spanien spielte in der Vorrunde in Gruppe B am 12. Juni gegen England (1:1), am 15. Juni gegen die Tschechische Republik (2:0) und am 19. Juni gegen die Ukraine (3:0). Damit sicherte sich Spanien den Gruppensieg und qualifizierte sich für das Halbfinale, wo am 22. Juni Belarus der Gegner war. Die Spanier konnten dabei erst eine Minute vor Schluss der regulären Spielzeit den Ausgleich zum 1:1 erzielen. In der Verlängerung setzte sich Spanien aber mit 3:1 klar durch und qualifizierte sich damit zum vierten Mal in der Geschichte dieses Bewerbs für das Finale. Im Endspiel, das am 25. Juni ausgetragen wurde, war die Schweiz der Gegner. Durch einen 2:0-Sieg gewann Spanien nach 1986 und 1998 zum dritten Mal den Titel.

Trainer Luis Milla (* 12. März 1966) hat folgenden Spielerkader nominiert:

Tschechische Republik 

Die Tschechische Republik spielt in der Vorrunde in Gruppe B am 12. Juni gegen die Ukraine (2:1), am 15. Juni gegen Spanien (0:2) und am 19. Juni gegen England (2:1). Damit konnte die Tschechische Republik den zweiten Gruppenrang belegen und qualifizierte sich damit für das Halbfinale, wo sie am 22. Juni auf die Schweiz traf. Mach einem 0:0 in der regulären Spielzeit musste sich die Tschechische Republik in der Verlängerung mit 0:1 geschlagen geben.

Damit war die Tschechische Republik aus dem Turnier ausgeschieden, bestritt aber am 25. Juni noch das Qualifikationsspiel um die Teilnahme am olympischen Fußballturnier 2012 gegen Belarus, in dem sie sich mit 0:1 geschlagen geben mussten. Die Statistik dieses Spiels ist in der nachfolgenden Tabelle nicht enthalten.

Trainer Jakub Dovalil (* 8. Februar 1974) hat folgenden Spielerkader nominiert:

Ukraine 

Die Ukraine spielt in der Vorrunde in Gruppe B am 12. Juni gegen die Tschechische Republik (1:2), am 15. Juni gegen England (0:0) und am 19. Juni gegen Spanien (0:3). Die Ukraine konnte damit nur den letzten Gruppenplatz belegen und schied nach der Gruppenphase aus.

Trainer Pavel Yakovenko (* 19. Dezember 1964) hatte folgenden Spielerkader nominiert:

Belarus 

Belarus spielt in der Vorrunde in Gruppe A am 11. Juni gegen Island (2:0), am 14. Juni gegen Dänemark (1:2) und am 18. Juni gegen die Schweiz (0:3). Belarus konnte damit den zweiten Gruppenrang belegen und qualifizierte sich damit für das Halbfinale, wo sie am 22. Juni auf Spanien traf. Die Belarussen führten dabei bis eine Minute vor Ende der regulären Spielzeit mit 1:0, mussten jedoch noch den Ausgleich zum 1:1 hinnehmen. In der Verlängerung setzte sich dann Spanien mit 3:1 durch.

Damit war Belarus aus dem Turnier ausgeschieden, bestritt aber am 22. Juni noch das Qualifikationsspiel um die Teilnahme am olympischen Fußballturnier 2012 gegen die Tschechische Republik. Durch den 1:0-Sieg konnte sich Belarus für Olympia 2012 qualifizieren. Die Statistik dieses Spiels ist in der nachfolgenden Tabelle nicht enthalten.

Trainer Heorhij Kandrazjeu (* 7. Januar 1960) hat folgenden Spielerkader nominiert:

Legionäre 

Von den insgesamt 184 Spielern, die für die Endrunde der U-21-Fußball-Europameisterschaft 2011 aufgeboten wurden, waren 44 Spieler (23,9 %), die nicht im eigenen Land unter Vertrag standen. Die meisten Legionäre stellte Island, von dem insgesamt 14 der 23 Spieler im Ausland ihr Geld verdienen. Im Gegensatz dazu sind alle Spieler der Ukraine im eigenen Land aktiv. Die meisten Legionäre sind in italienischen Vereinsmannschaften im Einsatz (gesamt 9), gefolgt von Deutschland (7) sowie Belgien und England (jeweils 5).

Weblinks 

 UEFA.com: U-21-Fußball-Europameisterschaft 2011 Dänemark, offizielle Bewerbsseite (deutsch, abgerufen am 16. Juni 2011)
 UEFA.com: Reglement der UEFA U21-Europameisterschaft 2009–2011 (PDF-Dokument, 818 KB; abgerufen am 15. Juni 2011)
 UEFA.com: U-21-Fußball-Europameisterschaft 2011 – Mannschaften (deutsch, abgerufen am 16. Juni 2011)

Einzelnachweise 

Kader
Kaderliste